Steiner kan verwijzen naar het volgende:

Personen:
 Felix Steiner (1896-1966), Duitse Waffen-SS-officier
 George Steiner (1929), Frans-Amerikaans schrijver en filosoof
 Jakob Steiner (1796-1863), Zwitsers wiskundige, zie Stelling van Steiner
 Joan Steiner, boekensleutel literatuurprijs 2000
 Max Steiner (1888-1971), Oostenrijks-Amerikaans componist,
 Robert Steiner (1973), Zweeds voetballer
 Rudolf Steiner (1861-1925), Oostenrijks esotericus, schrijver, architect, filosoof en zelfverklaard pedagoog.